История СССР — история Союза Советских Социалистических Республик.
 «История СССР» — ведущий советский научный журнал, ныне выходящий под названием «Российская история».

См. также 
 История России
 История СССР (1922—1953)